

События 
 Военные трибуны с консульской властью Квинт Сервилий Фиденат, Гай Ветурий Красс Цицурин, Авл Корнелий Косс, Марк Корнелий Малугинский, Квинт Квинкций Цинциннат, Марк Фабий Амбуст. Плебейские трибуны Г.Лициний и Л.Секстий (в восьмой раз).
 369/368 — Афинский архонт-эпоним Лисистрат.
 Союз между Афинами и Спартой. Соединённые афинско-спартанские войска начинают укреплять Коринфский перешеек для предупреждения дальнейших вторжений беотийцев.
 Александр II Македонский (не следует путать с Александром Великим) начал войну с братом Птолемеем. Они послали в Фивы за Пелопидом. Пелопид уладил раздоры, вернул изгнанников и вернулся в Фивы, взяв заложником Филиппа, сына Аминты, и 30 мальчиков из знатных семей. Но Птолемей при поддержке Евридики (своей мачехи, тёщи и любовницы) убил Александра.
 369—365 — Царь Македонии Птолемей I.
 Пелопид выступил в поход на Македонию и нанял в Фессалии наёмников. Птолемей подкупил многих из них, и Пелопид заключил с Птолемеем мир.
 Александр, сын Полидора, племянник Ясона Ферского, становится тираном Фер (-358).
 Второе вторжение Эпаминонда в Пелопоннес. Он овладевает Сикионом и Пелленой, но попытки захватить Эпидавр, Трезен и Коринф оказались неудачными. На родине Эпаминонд был привлечён к суду и выведен из коллегии беотархов.
 Ификрат для поддержки спартанцев появляется в Аркадии.
 Пелопид по просьбе фессалийских общин выступает против ферского царя Александра. Завоевав Лариссу, он отправляется в Македонию, где примиряет Александра с Птолемеем. В качестве заложника в Фивы был отправлен брат царя Филипп.
 Попытка заговора в Спарте.

См. также

Примечания